Лига Майор 1943/1944 ()  — 1-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1943/1944
Мексика
Мексика
1943 год в Мексике
1944 год в Мексике